Tapanahony kan verwijzen naar:
 Tapanahony (ressort), een ressort in Suriname.
 Tapanahony (rivier), een rivier in het zuiden van Suriname.